Vitskär kan avse:

Finland 

 Vitskär, Iniö, Åboland, 
 Vitskär (vid Gullkrona, Nagu), Åboland, 
 Vitskär (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Vitskär (söder om Trunsö, Nagu), Åboland,

Sverige 

 Vitskär, Umeå kommun,

Se även
Vitskären
Vitfågelskär
Vitskärs hällarna